La Torre del Tribó és una masia situada al municipi de Golmés a la comarca catalana del Pla d'Urgell.

Referències 

Tribó
Tribó